Music Box (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1989 onder regie van Costa-Gavras
 Music Box (Mariah Carey), een muziekalbum uit 1993 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Music Box (Evelyn King), een verzamelalbum uit 1979 van de Amerikaanse zangeres Evelyn King
 Music Box (The Monkees), een verzamelalbum uit 2001 van de Amerikaanse popband The Monkees
 Music Box (televisiezender), een voormalig Britse televisiezender die Europees uitzond van 1983 tot 1987, de zender is opgegaan in Super Channel